

Geografia

Germania 
 Enge-Sande – comune nel circondario della Frisia Settentrionale (Schleswig-Holstein)

Svizzera 
 Enge – ex comune ora quartiere di Zurigo, città nel distretto di Zurigo (Canton Zurigo)
 Stazione di Zurigo Enge – stazione ferroviaria nella zona sudoccidentale di Zurigo

Persone 
 Michael Enge Haukås (1986) – calciatore norvegese
 Tor Enge (1945) – ex calciatore norvegese
 Tomáš Enge (1976) – pilota ceco